Les Palaeohatteriidae (Palaéohatteridés en français) sont une famille éteinte de sphénacodontes ayant vécu durant le Permien inférieur dans ce qui est aujourd'hui la Saxe, en Allemagne.

Systématique 
La famille des Palaeohatteriidae a été créée en 1889 par le paléontologue et herpétologiste allemand Georg Baur (1859-1898).

Selon , cette famille n'est qu'un synonyme de la famille des Sphenacodontidae Marsh, 1878.

Liste des genres 
  Palaeohatteria 
  Pantelosaurus

Classification 
Le cladogramme ci-dessous montre les positions phylogénétiques de Palaeohatteria et de Pantelosaurus parmi d'autres sphénacodontes suivant Fröbisch  (2011) :

Spindler (2016) utilise le nom Palaeohatteriidae pour désigner « le clade comprenant Palaeohatteria et Pantelosaurus mais pas Ianthodon ».

Publication originale

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sphenacodontia

Liens externes 

Famille de synapsides (nom scientifique)
Synapside du Carbonifère
Synapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1889